Ernst Basch ist der Name folgender Personen:

* Ernst Basch (Zauberkünstler) (1838–1908), deutscher Zauberkünstler und Unternehmer
 Ernst Basch (1909–1983), deutsch-amerikanischer Schriftsteller, siehe Liste der Stolpersteine in München#Ernst Basch